Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 12 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в прыжке с шестом являлась Дженнифер Сур из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 3 марта 2018 года. Спортсменки определяли сильнейших на протяжении трёх с половиной часов. Основная борьба за медали разваернулась между американкой Сэнди Моррис, Екатерини Стефаниди из Греции и Анжеликой Сидоровой, выступавшей в качестве нейтрального атлета. Долгое время преимущество было на стороне Сидоровой: она с первой попытки взяла 4,80, в то время как её соперницы справились с этой высотой только в третьем прыжке. 4,85 вновь в первой попытке покорились только Сидоровой, из-за чего Моррис и Стефаниди перенесли две оставшихся попытки на 4,90. Греческая легкоатлетка не смогла справиться с этой высотой и закончила соревнования, а американка, напротив, первой преодолела этот рубеж и вышла в лидеры. Сидорова взяла 4,90 м в третьем подходе, установив личный рекорд и переведя борьбу за золото на следующую высоту. Развязка наступила на 4,95 м: только Моррис смогла преодолеть планку, вновь в третьей попытке. Она повторила свой личный рекорд в помещении и установила новый рекорд соревнований. Эта победа стала для неё первой на главных международных стартах: до этого Моррис занимала вторые места на зимнем чемпионате мира 2016 года, Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также чемпионате мира 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки